Valmarana – frazione del comune di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza.
 Valmarana – casata vicentina

Persone 
 Paolo Valmarana – giornalista, critico cinematografico e produttore cinematografico italiano
 Giuseppe Valmarana – politico del Regno d'Italia

Pagine correlate 
 Villa Valmarana